Марш може да се односи на следеће појмове:
 Марш, марширање - у војној терминологији начин кретања јединица
 Марш (музика) - врста музичког дела, корачница
 Марш (острво),
 Усиљени марш (филм),
Такође, Марш је енглеско презиме:
 Стен Марш - измишљени лик из цртане серије Саутпарк
 Меј Марш - америчка глумица (1894—1968)